Фалевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Фалевичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Фалевичи — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Фалевичи — деревня в Мядельском районе Минской области.